

Onomastica 
 Adamanzio – nome proprio (dal greco )

Persone 

 Adamanzio – uomo politico dell'Impero Romano d'Oriente
 Adamanzio – medico e fisico greco
 Origene Adamantio – teologo, scrittore e catechista greco
 Adamanzio – autore cristiano del IV secolo, detto anche Pseudo-Origene